

Acronimi 
 Air Transport World – mensile dedicato al trasporto aereo

Codici 
 ATW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Outagamie County di Greenville (Wisconsin), Stati Uniti d'America
 atw – codice ISO 639-3 della lingua atsugewi